Norrois peut désigner :
 Norrois, une commune française de la Marne ;
 le vieux norrois, une langue scandinave médiévale.